Argand est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Ami Argand (1750-1803), physicien et chimiste suisse
 Jean-Robert Argand (1768-1822), mathématicien amateur suisse
 Émile Argand (1879 - 1940), géologue suisse